
Termin -{CUU}- ima više značenja.

 Genetički kod za leucin
 General Roberto Fiero Vilalobos međunarodni aerodrum, IATA kod